Bismarck má více významů:

Příjmení 
Bismarckové, německý šlechtický rod

 Herebord von Bismarck, první doložený zástupce rodu Bismarcků (13. století)

1. linie Briest
 Levin Friedrich von Bismarck (1703–1774), pruský ministr spravedlnosti
 August Wilhelm von Bismarck (1750–1783), pruský ministr financí
 Georg von Bismarck (1891–1942), generálporučík

2. linie Schönhausen
 Karl Wilhelm Ferdinand von Bismarck (1771–1845), otec knížete Otto von Bismarcka
 Bernhard von Bismarck (1810–1893), bratr kancléře Otty
 Gottfried von Bismarck (1881–1928)
 Klaus von Bismarck (1912–1997), správce západoněmeckého rozhlasu
 Philipp von Bismarck (1913–2006), poslanec Bundestagu za CDU
 Otto von Bismarck (1815–1898), první německý říšský kancléř
 Marie von Bismarcková (1847–1926), dcera Otto von Bismarcka
 Herbert von Bismarck (1849–1904), státní sekretář, syn Otto von Bismarcka
 Otto von Bismarck (CDU) (1897–1975), vévoda, vnuk Otto von Bismarcka, poslanec za stranu CDU
 Ferdinand von Bismarck (1930–2019), hrabě, pravnuk Otto von Bismarcka, hlava rodu Bismarcků v Friedrichsruh
 Carl-Eduard von Bismarck (* 1961), člen Bundestagu za CDU,
 Gottfried A. von Bismarck-Schönhausen (1962–2007), německý podnikatel
 Gunilla von Bismarcková (* 1949), pravnučka Otto von Bismarcka
 Gottfried von Bismarck-Schönhausen (1901–1949), hrabě, vnuk Otto von Bismarcka
 Albrecht von Bismarck
 Wilhelm von Bismarck (1852–1901), syn Otto von Bismarcka
 Malwine von Bismarck

Další osoby s příjmením Bismarck
 Ludolf August von Bismarck (1683–1750), ruský generál
 Friedrich Alexander Graf von Bismarck-Bohlen (1818–1894), pruský generál
 Aurel von Bismarck, hudební skladatel

Osoby s přezdívkou Bismarck
 Jan Eskymo Welzl – Arctic Bismarck, (1868–1948), moravský cestovatel a polárník

Geografické názvy 
 Bismarck (Severní Dakota) – hlavní město státu Severní Dakota v USA
 Bismarck (Arkansas) – město ve státě Arkansas v USA

Lodě 
 Bismarck (1871) – válečná korveta o výtlaku 2860 tun (1871)
 SMS Bismarck – korveta třídy Bismarck o výtlaku 2856 tun (1877)
 Bismarck (1891) – parník (1891)
 Bismarck (1892) – záchranná veslice německé společnosti DGzRS (1892)
 Bismarck (1897) – obrněný křižník o výtlaku 11 461 tun (1897)
 Bismarck (1914) – parník třídy Imperator (přejmenovaný později na Majestic, 1914)
 Bismarck (1939) – bitevní loď o výtlaku 41 700 tun (1939)

Rozcestníky - příjmení

nn:Bismarck#Sjå òg